Ortloff ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ortloff (1797–1868), Jurist, Professor und Oberappellationsgerichts-Präsident
 Hagen von Ortloff (* 1949), deutscher Fernsehmoderator
 Siegfried Ortloff (1915–1999), deutscher Journalist und Mitarbeiter des SPD-Parteivorstands

Siehe auch:
 Ortloph